Denumirea de Beal Kladeneț se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Beal Kladeneț, un sat în comuna Stambolovo, regiunea Haskovo;
 Beal Kladeneț, un sat în comuna Nova Zagora, regiunea Sliven.